Cystodiaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Jest to takson monotypowy obejmujący jeden rodzaj Cystodium. Należy do niego w zależności od ujęcia jeden lub dwa gatunki. Są to paprocie naziemne. Szerszy zasięg ma Cystodium sorbifolium występujące na wyspach od Borneo po Wyspy Admiralicji. Cystodium solomonense (czasem wyróżniany jako podgatunek) jest endemitem Wysp Salomona.

Morfologia 
Kłącze pełzające do wyprostowanego pokryte długimi, wielokomórkowymi włoskami. Liście podwójnie pierzasto złożone, z ogonkiem liściowym gęsto owłosionym. Odcinki liścia o językowatym kształcie, siedzące, piłkowane na brzegu. Blaszka rzadko owłosiona, przy czym włoski są członowane. Kupki zarodni na końcach pojedynczych żyłek.

Systematyka 
Paprocie te dzięki badaniom molekularnym zostały potwierdzone jako przynależne do grupy kladów bazalnych rzędu paprotkowców Polypodiales (tzw. grupa „lindsaeoids”). Dawniej, mimo różnic anatomicznych i morfologicznych, klasyfikowane były w obrębie szeroko ujmowanych olbrzymkowatych jako prawdopodobnie spokrewnione z rodzajem diksonia Dicksonia. W 1986 na odrębność taksonomiczną tego rodzaju zwrócił uwagę James R. Croft po raz pierwszy podnosząc go do rangi odrębnej rodziny. W systemie Smitha i in. (2006) rodzaj ten włączony został prowizorycznie do rodziny Lindsaeaceae, ale z podkreśleniem jego odmienności.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Podział rodziny
rodzaj Cystodium J.Sm., Gen. Fil.: t. 96 (1841)
 Cystodium solomonense (J.R.Croft) Christenh.
 Cystodium sorbifolium (Sm.) J.Sm.

Przypisy 

Paprotkowce